Наде́жда Дорофе́ева:
 Дорофеева, Надежда Борисовна (род. 1960) — российский государственный деятель.
 Дорофеева, Надежда Владимировна (род. 1990) — украинская певица, дизайнер и видеоблогер.